hrabstwo Miami (ang. Miami County) w USA, w stanie Indiana
 hrabstwo Miami (ang. Miami County) w USA, w stanie Kansas
 hrabstwo Miami (ang. Miami County) w USA, w stanie Ohio